Pyralinae  — подсемейство чешуекрылых насекомых из семейства огнёвок.

Описание 
17—42 мм. Основная окраска крыльев фиолетово-красная, красно-коричневая, жёлто-розовая, серая, коричневая, с рисунком из чётких поперечных линий или полос, различного цвета и ширины; если полосы и линии отсутствуют, то рисунок из коричневых и жёлтых пятен неправильной формы. Синантропные формы повреждают запасы продуктов. В России около 30 видов.

Систематика 
 (= )

 (= )

 
 
 
 
 Incertae sedis

Примечания

Ссылки 
 Markku Savela's Lepidoptera and some other life forms: Pyralinae 
Огнёвки
Подсемейства насекомых